Damallsvenskan 2015 var den 27. sæson af den svenske Damallsvenskan. Sæsonen blev spillet mellem 11. april 2015 og 18. oktober 2015. FC Rosengård var forsvarende mestre, de vandt 2014. De forsvarede deres titel og sammen med Eskilstuna United kvalificerede de sig til UEFA Women's Champions League 2016-17.

AIK og Hammarby rykkede ned i Elitettan 2016.

Stilling

Hold 

Note: 1 According to each club information page at the Swedish Football Association website for Damallsvenskan.

Sæson statistik

Topscorere

Top-assists

Referencer 

Fodbold i 2015
2015